Hermannshöhle ist der Name zweier Tropfsteinhöhlen:

 Hermannshöhle (Harz) in Rübeland im Harz
 Hermannshöhle (Niederösterreich) bei Kirchberg am Wechsel in Niederösterreich
Hermannshöhle ist eine Weinlage im Anbaugebiet Nahe.